

События 
 15 июля (или 15 сентября) — Констант II убит в Сиракузах в бане Андреем.
 668—685 — император Византии Константин IV Погонат (652—10 июля 685). Сын Константа II.
 Сицилийцы провозгласили императором армянина Мизизия. Константин IV с флотом прибыл в Сицилию. Казнь Мизизия и Андрея. Константин вернулся в Константинополь и объявил соправителями братьев Тиберия и Ираклия.
 Разгром китайцами Когурё и временное присоединение Северной Кореи к Китаю.

Родились 
 Аль-Валид I ибн Абдул-Малик — омейядский халиф.
 Гёки — буддийский монах и проповедник из Японии.

Скончались 
 22 июля — Святой Вандриль, первый аббат Фонтенельского монастыря.
 15 сентября — Констант II, византийский император.
 Йодок (святой) — бретонский дворянин VII века.
 Муйрхертах Нар — король коннахтского септа .
 Ферг мак Крундмайл — король Айлеха.
 Фиакр (святой) — ирландский отшельник VII века.
 Чжиянь — второй патриарх китайского буддизма махаянской школы Хуаянь.

См. также